Pułki piechoty noszące numer „70”:

Polskie:
 70 Pułk Piechoty (1919–1939)
 70 Pułk Piechoty (1951–1957)

Austro-węgierski:
 Węgierski (slawoński) Pułk Piechoty Nr 70 (1860–1918)

Niemiecki:
 70 Pułk Piechoty (8 Reński) – stacjonował w Saarbrücken; sformowany 5 maja 1860; przydział w 1914: XXI Korpus

Rosyjski:
  (1763–1918)